Det har funnits flera personer med namnet Johan De la Gardie, se:

Johan De la Gardie (politiker) (1851-1895)
Johan Pontusson De la Gardie, riksråd och ståthållare (1582-1642)